Терюха́не — этнографическая группа мордвы, по всей вероятности эрзян, жили в 40 селениях Терюшевской волости Нижегородской губернии (ныне Дальнеконстантиновский район Нижегородской области). Ныне полностью слились с русским населением.

Название терюхане — катойконим, связано с центром их расселения — селом Большое Терюшево и происходит, вероятно, от мужского имени (Те́ряй — Терю́хай — Терю́ш), самоназвание терюхан — мордва. Терюхане очень рано вступили в тесные контакты с русскими, но крещены были только в середине XVIII века, позабыв к этому времени эрзянский язык, сохраняя, однако, самосознание. Также дохристианские черты имела материальная и духовная культура терюхан, в частности одежда, орнамент, отличающиеся от других групп мордвы. Календарные, свадебные и похоронные обряды сохраняли целый ряд магических действий. Очень богат фольклор, особенно песенный.

Территория проживания терюхан 
Селения терюхан располагались по всему уезду начиная от Кудьмы по обоим берегам, в особенности по притокам её правого берега, таким как: Пичесть, Мианга, Тунеевка, Майданка, Пукстерь, Модан, Сетчуга, Кажлейка, Крага.
По состоянию на 1859 год сохранялись исключительно в Нижегородском уезде и занимали 43 селения с населением 25317 человек.

Ещё в 1920-х насчитывалось 25 селений, населённых терюханами, но в течение XX века они полностью утратили этническое самосознание, окончательно влившись в русский этнос.

Численность 
По переписи 2002 года в России указали свою принадлежность к терюханам лишь 15 человек.

Примечания

Литература 
  
 
 Терюхане // Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. Е. М. Жукова. 1973—1982.
  

Мордва
Эрзя
Население Нижегородской области